Cepeda hace referencia a varios artículos:

Lugares

En Argentina
 Cepeda (Santa Fe), localidad de la Argentina sobre el arroyo del mismo nombre;

En España
 Dehesa de la Cepeda, exclave de la Comunidad de Madrid;
 Cepeda (Salamanca), municipio de la provincia de Salamanca, en Castilla y León;
 La Cepeda (León), comarca de la provincia de León, en Castilla y León;

Historia
 Batalla de Cepeda (1820), enfrentamiento entre unitarios y federales en la Argentina;
 Batalla de Cepeda (1859), enfrentamiento en el mismo lugar que la anterior, entre las tropas unitarias porteñas y las tropas federales.

Ficción
 Arroyo Cepeda, curso fluvial de la Comarca, en la obra de J. R. R. Tolkien;

Personas 
 Luis Cepeda, conocido como Cepeda, cantante y concursante de Operación Triunfo 2017.